Miejscowości w USA:
 Tennant – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou
 Tennant – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby